Замок Порчано:
* Замок Порчано — средневековое сооружение, расположенное в коммуне Стия в провинции Ареццо, Тоскана (Италия).
 Замок Порчано — руины замка, расположенные на территории коммуны Порчано в муниципалитете Ферентино (Лацио) в Италии.